Obeliospora är ett släkte av svampar. Obeliospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Obeliospora